Wang Š’-wej () může být:
 Wang Š’-wej (novinář) – čínský novinář
 Wang Š’-wej (rychlobruslař) – čínský rychlobruslař